Иодко — фамилия. Известные носители:

 Иодко, Михаил Николаевич (1888—1951) — председатель Курганского областного суда (1943).
 Иодко, Ольга Владимировна — историк-архивист, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Архива РАН.
 Иодко, Панталион Викентьевич (1824—1891) — архитектор, гражданский инженер.
 Иодко, Ромуальд Ромуальдович (1894—1974) — советский скульптор, профессор, заслуженный художник РСФСР.

Составные фамилии 
 Адамович-Иодко, Николай Владимирович (1915—2002) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.